Cryphia illusteris är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1929. Cryphia illusteris ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
illusteris